Hart nebo Harte může znamenat:

příjmení osob
 Alfred A. Hart (1816–1908) – americký fotograf
 Anton Hart (1914–2004) – německý obnovitel poutního místa Loreto u Chebu
 Basil Liddell Hart (1895–1970) – britský voják a historik
 Beth Hart (* 1972) – americká zpěvačka
 Billy Hart (* 1940) – americký jazzový bubeník
 Bret Hart (* 1957) – kanadský spisovatel, herec a bývalý wrestler
 Corey Hart (* 1962) – kanadský zpěvák
 David Hart – americký mecenáš ledního hokeje
 Doris Hartová (1925–2015) – anglická tenistka
 Francis Bret Harte (Francis Brett Hart; 1836–1902) – americký spisovatel a dramatik
 Gabriel Hart (1894–1961) – český divadelní a filmový herec a divadelní režisér
 Gary Hart (Gary Warren Hartpence; * 1936) – americký politik, právník a spisovatel
 H. L. A. Hart (Herbert Lionel Adolphus Hart; 1907–1992) – anglický právní filosof
 Joe Hart (* 1987) – anglický fotbalový brankář
 John Hart (spisovatel) (* 1965) – americký spisovatel
 Lenny Hart (1918–1974) – americký bubeník
 Lorenz Hart (1895–1943) – americký textař
 Melissa Joan Hartová (* 1976) – americká herečka, producentka a režisérka,
 Mickey Hart (Michael Steven Hartman; * 1943) – americký bubeník a muzikolog
 Michael S. Hart (1947–2011) – Američan, zakladatel projektu Gutenberg
 Oliver Hart (* 1948) – americký ekonom
 Richard James Hart (1892–1952) – americký úředník a soudce
 Robert Hart (Kevin Michael O'Neill; * 1958) – britský rockový zpěvák
 Roxanne Hart (* 1952) – americká filmová a divadelní herečka
 Terry Hart (* 1946) – americký astronaut
 Wiliam Hart (1823–1894) – americký krajinář skotského původu
 William S. Hart – americký herec

jiné významy
 Hart County – rozcestník
 Hart im Zillertal – obec v Rakousku (Tyrolsko)
 Hart Memorial Trophy – kanadsko-americká hokejová cena udělovaná v NHL
 Hart of Dixie (Doktorka z Dixie) – americký televizní seriál
 Hartova válka – americký film z roku 2002
 Hawker Hart – lehký bombardér
 White Hart Lane – fotbalový stadion v Londýně

Podobné příjmení 
 Hartl
 Hurt

Externí odkazy 
 

Anglická příjmení